АСЭ:
 АСЭ — Азербайджанская Советская Энциклопедия
 АСЭ — Армянская Советская Энциклопедия
 АСЭ — Ассоциация советских эсперантистов
 АСЭ — Атомстройэкспорт